Karlstad TK är en tennisklubb i Karlstad som bildades år 1923. Herrlaget har som merit en tredje plats i utomhus lag-SM.

Tennisklubbens banor hittar man i Karlstad Racketcenter.

Externa länkar 
 Klubbens webbplats

Sportklubbar i Karlstad
Tennisklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1923